Het ATP-toernooi van Halle 1996 werd van 17 tot en met 23 juni gespeeld in de Duitse stad Halle.
De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry Weber Stadion.

Het toernooi van 1996 trok 101.500 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Halle
ATP-toernooi van Halle